Le terme Chicorée peut désigner :
 Les chicorées (Cichorium), genre plantes herbacées dont on consomme soit les feuilles en salade, soit la racine torréfiée comme succédané de café,
 Chicorée (Cichorium intybus subsp. sativum) sous-espèce de Chicorée amère dont la racine sert préparer le succédané de café du même nom, 
 Chicorée, boisson utilisée comme succédané de café, élaborée à partir de racine de Chicorée amère (sous-espèce Cichorium intybus subsp. sativum) torréfiée puis concassée ou réduite en poudre lyophilisée

Voir aussi 
 Fausse Chicorée, peut désigner localement les pissenlits communs, (genre Taraxacum, généralement parmi la section Ruderalia). En effet, la racine de pissenlit permet aussi la préparation d'un succédané de café.
 Chicorée du mouton, autre nom de l'Arnoséris naine (Arnoseris minima)